peut désigner :
 la  d'infanterie de réserve de la  puis de la  division de réserve (Empire allemand)
 la  (Allemagne nazie)
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (République serbe de Bosnie)
 la  mécanisée de la Garde républicaine (Syrie)
 la  de défense territoriale (Ukraine)
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique)